Harrbach ist ein geographischer Name:

 Harrbach, Stadtteil von Gemünden am Main im Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Harrbach, alter Name für den Harrbacher Graben, linker Zufluss des Mains in Harrbach, Stadt Gemünden am Main, Landkreis Main-Spessart, Bayern

Siehe auch:
 Harbach
 Harnbach